VII steht für:
 die Zahl Sieben in römischen Ziffern
 Jahr VII des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y7
 VII: Sturm und Drang, Album der Band Lamb of God
 VII (Fotoagentur), im Jahr 2001 gegründete Fotoagentur mit Sitz in New York
 Badische VII (alt), badische Lokomotive

V.I.I. steht für:
 Vokal – Instrumental – International, eine Sendung von Ö3

Siehe auch:
 7 (Begriffsklärung)
 V2

Abkürzung